

Населені пункти та їхні частини

 Дембувко — село в гміні Пшиточна Мендзижецького повіту Любуського воєводства
 Дембувко — село в гміні Щитно Щиценського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Дембувко — колонія в гміні Бартошице Бартошицького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства

Примітки